Stratifikation oder Stratifizierung (von lateinisch stratum „Decke“: Schichtung) steht für:

 Stratifikation (Botanik), Kältebehandlung von Samen

 Stratifikation (Logik), Ordnung von Prädikatensymbolen
 Stratifikation (Medizin), Risikostratifizierung

 Stratifikation (Ökologie), vertikale Schichtung eines Lebensraumes („Stockwerkbau“)
 die Entstehung von Schichten durch Sedimentation (Ablagerung von Teilchen aus Flüssigkeiten oder Gasen) 
 die Entstehung von Bodenschichten, die archäologisch untersucht werden, siehe Stratigraphie (Archäologie)
 die Entstehung einer Temperaturschichtung in Gewässern
 die Einteilung einer Gesellschaft in Schichten, siehe Soziale Schicht#Schichtenmodelle
 die Einteilung einer statistischen Stichprobe in kleinere Gruppen, siehe Geschichtete Zufallsstichprobe

Siehe auch:

 Stratigraphie (Begriffsklärung)
 Stratum (Begriffsklärung)
 Schicht (Begriffsklärung)
 Schichtung (Begriffsklärung)